Breite Straße 7 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Breite Straße 7 in Arneburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Arneburg #Arneburg
 Breite Straße 7 in Bergen an der Dumme, siehe Liste der Baudenkmale in Bergen an der Dumme
 Breite Straße 7, 7a (Beuster)
 Breite Straße 7 in Bösel, siehe Liste der Baudenkmale in Lüchow (Wendland) #Bösel
 Breite Straße 7 in Bützow, siehe Liste der Baudenkmale in Bützow
 Breite Straße 7 in Döbeln, siehe Liste der Kulturdenkmale in Döbeln
 Breite Straße 7 in Görlitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Görlitz-Altstadt, A–K
 Breite Straße 7 in Hergershausen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Babenhausen #Hergershausen
 Breite Straße 7 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Anger-Crottendorf #Mietshaus, Breite Straße 7
 Breite Straße 7a in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Anger-Crottendorf #Mietshaus, Breite Straße 7a
 Breite Straße 7 in Lübeck, siehe Liste abgegangener Lübecker Bauwerke #Breite Straße
 Breite Straße 7/9 in Massenheim, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Vilbel #Massenheim
 Breite Straße 7 in Neuss, siehe Liste der Baudenkmäler in Neuss (1/001–1/099)
 Breite Straße 7 in Northeim, siehe Liste der Baudenkmale in Northeim
 Breite Straße 7  in Pirna, siehe Liste der Kulturdenkmale in Pirna (südliche Stadtteile)
 Breite Straße 7 (Quedlinburg)
 Breite Straße 7 in Treuenbrietzen, siehe Liste der Baudenkmale in Treuenbrietzen
 Breite Straße 7 in Westeregeln, siehe Liste der Kulturdenkmale in Börde-Hakel #Westeregeln
 Breite Straße 7 in Zittau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Zittau Zentrum (A–J)

Siehe auch:
 Breite Straße